

Geografia

Svizzera 
 Landquart – fiume affluente del Reno (Canton Grigioni)
 Landquart – comune nella regione Landquart (Canton Grigioni)
 Distretto di Landquart – ex distretto con capoluogo Landquart
 Regione Landquart – regione con capoluogo Landquart